Michael Lang – ginnasta e multiplista statunitense
 Michael Lang – imprenditore e organizzatore di concerti musicali statunitense
 Michael Lang – calciatore svizzero
 Michael Lang – regista americano